Июньский переворот 9 июня 1923 года — государственный переворот в Королевстве Болгария, совершённый в ночь с 8 на 9 июня 1923 года армейскими частями под руководством Военного союза, в результате которого было свергнуто правительство Болгарии (Болгарский земледельческий народный союз во главе с Александром Стамболийским). В подготовке переворота принимало участие и Народное собрание, впоследствии получившее поддержку большинства оппозиционных сил, за исключением второй по величине Болгарской коммунистической партии.

Подготовка к восстанию 
Уже на своем съезде в конце 1922 года Военный союз решил свергнуть правительство Стамболийского путем переворота. В январе появились слухи, что о планах узнало правительство. В апреле 1923 года на досрочных парламентских выборах победил Аграрный союз, получив 52 % голосов и 212 из 245 мест в парламенте. В то же время партия все больше впадала в политическую изоляцию, противостоя партиям Конституционного блока, многие лидеры которого находились в тюрьмах; Болгарской Коммунистической Партии, которая видит в правительстве своего главного врага и называет его «фашистским», Военному союзу, официально запрещенному, но объединяющему многих активных офицеров и офицеров запаса, и Македонской внутренней революционной организации(МВРО).

После формирования нового парламента в мае, Военный союз активизировал свои организации и провел встречи офицеров в различных гарнизонах в рамках подготовки к военному перевороту, информация о котором просочилась в прессу. Налажены контакты с МВРО (секретарь Военного союза Никола Рачев встречается с Тодором Александровым). Дата переворота была назначена на 25 мая, были подготовлены подробные планы операции с распределением целей и задач отдельных частей. Царь Борис III осудил эти действия.

Переворот 
Переворот был совершен по предварительным планам — действия в Софии начались в 3 часа ночи 9 июня, а через полчаса, после телеграфного подтверждения, начали действовать организации в гарнизонах губерний. Ответственность за действия в Софии взяли на себя Велизар Лазаров и Дамьян Велчев — они, как и многие другие офицеры запаса, взяли на себя командование воинскими частями. Лазаров был объявлен начальником Софийского гарнизона и руководил разоружением полиции и Оранжевой гвардии в столице.

В результате переворота было свергнуто правительство Александра Стамболийского и сформировано новое — во главе с Александром Цаньковым, включающее представителей всех оппозиционных партий, кроме коммунистов. Министры встретились накануне в 10 часов в доме Ивана Русева. Здесь в половине пятого ночи Лазаров и Вельчев доложили им об успехе переворота. Царь Борис III, дождавшись подтверждения от гарнизонов страны и реакции иностранных посольств, своим указом в полдень 9 июня утвердил новое правительство.

Активно участвовали в перевороте и автономисты из МВРО. Активисты МВРО убили Райко Даскалова и некоторых других лидеров Болгарского земледельческого народного союза.

Попытки сопротивления 
Кое-где имели место попытки сопротивления сельскохозяйственных активистов и отдельных групп коммунистов, добровольно примкнувших к ним, что вошло в историю как Июньское восстание. Наиболее серьёзная активность повстанцев была замечена в Плевене и Шумене. Ими была занята почти вся Плевена, однако восстание не имело организованного характера и единого руководства, что помогло подавить его правительственными гарнизонами.

Руководство Болгарской коммунистической партии отказалось вмешиваться в защиту свергнутого аграрного правительства, заняв «позицию нейтралитета».

В Славовице, где находился Стамболийский, собралось около 3000 плохо вооружённых односельчан из окрестных деревень, и под его руководством 10 июня дислоцировалось в окрестностях Пазарджика, откуда они были вытеснены армией. После этого Александр Стамболийский отправился в село Голак, где был схвачен там местными властями 14 июня и был передан пазарджикскому воеводе Славейко Васильеву и доставлен в город. По приказу новой власти, он был казнён группой МВРО во главе с Величко Вельяновым.

Однако, под давлением Коминтерна, Болгарская Коммунистическая Партия укрепила свои взгляды на то, что она должна взять курс на вооруженное восстание, которое было запланировано на сентябрь 1923 года (Сентябрьское восстание).

Ссылки 
http://www.tzankoff.eu/debastgr.html

http://www.bg-history.info/?p=statia&statiaid=863
История Болгарии
1923 год в Болгарии
Конфликты 1923 года